Кабеза де Тигре има више значења:

 Кабеза де Тигре (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кабеза де Тигре (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику